Tambolaka (stad), de hoofdstad van het regentschap Zuidwest-Soemba op het eiland Soemba, Indonesië.
 Luchthaven Tambolaka, de tweede luchthaven van Soemba.